Marko Šarlija – calciatore croato
 Marino Šarlija – cestista croato
 Zvonimir Šarlija – calciatore croato